Турнир Nebelhorn Trophy 2012 — международное соревнование по фигурному катанию сезона 2012/2013 годов.
Nebelhorn Trophy прошёл в Оберстдорфе (Германия). Организатор турнира — Федерация фигурного катания Германии.
Это один из первых в сезоне международных турниров для спортсменов старшей возрастной категории. Фигуристы соревнуются в мужском и женском одиночном катании, парном катании и в танцах на льду.

Турнир «Nebelhorn Trophy 2012» прошёл на арене «Eislaufzentrum Oberstdorf» с 27 по 29 сентября 2012 года.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Примечания

Ссылки 

 Результаты 
 Официальный сайт турнира

2012 год в фигурном катании
Nebelhorn Trophy
Фигурное катание в сезоне 2012/2013
Сентябрь 2012 года
2012 год в Германии